Castillo de Santa Ana kan avse:
 Castillo de Santa Ana, Roquetas de Mar, ett slott i Spanien
 Castillo de Santa Ana, Castro-Urdiales, ett slott i Spanien